Takieddine, Taqi al-Din, Taqi ad-Din ou encore Taqieddin, en arabe , est un nom patronymique arabe originaire de Damas.

Il désigne également une famille druze, originaire de la montagne du Liban.

Takieddine est aussi un prénom arabe masculin.

Personnalités 

 Ziad Takieddine
 Takieddine Solh
 Ibn Taymiyya
 Ahmad al-Maqrîzî
 Taqi al-Din
 Taqiuddin al-Nabhani

Notes et références

Voir aussi
 Nom arabe